Совјетски Савез је учествовао на 3. Европском првенству у атлетици у дворани 1972.одржано је 11. и 12. марта 1972. године у Палати спортова у Греноблу, Француска. У свом трећем учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Совјетског Савеза представљало је 33 спортиста (18 м и 15 ж) који су се такмичили у 17 дисциплин  (10 мушких и 7 женских).

Са 16 освојених медаља (5 златних, 8 сребрних и 3 бронзане) Совјетски Савез је у укупном пласману заузео 3. место од 14 земаља иако је укупно освојио највише медаља, јер је имао мање освојених златних медаља ол Источне и Западне Немачке које су заузеле прво и друга место На првенству су учествовале 23 земље.

Најуспешнији такмичари били су, Тамара Пангелова, Валериј Борзов и Виктор Сањејев који су поред освојених златних медаља оборили Пангелова и Сањејев а Борзов изједначо светске рекорде у дворани.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Совјетски Савез је са 21. учесником у финалу и 133 бода заузео 2 место. од 23 земље које су имале представнике у финалу, односно све земље учеснице су имали представника у финалу.

Учесници 

¹ Напомена:Пошто је кружна стаза у Греноблу износила 180 метара, није се могло одржати такмичење штафета 4 х 400 метара јер су два круга уместо 400 метара износила 360, тако да је било немогуће измене извршити на местима које та трка по правилима ИААФ предвиђа, па је назив ове дисциплине био штафета 4 х 2 круга. Победницама се рачунају медаље, а постигнути резултати не, јер су постигнути у дисциплини која званично не постоји.
  Звездица уз име такмичара означава да је учествовао у више дисциплина
  Звездица уз број у загради означава да су у њега још једном урачунати такмичари који су учествовали у више дисциплина.

Освајачи медаља 
  Злато
1. Валериј Борзов — 50 м, мушкарци
2. Јурис Грустинш — 1.500 м, мушкарци
3. Виктор Сањејев — троскок, мушкарци
4. Тамара Пангелова →1.500 м, жене
5. Надежда Чижова → бацање кугле жене
  Сребро
1. Александар Корнељук — 50 м, мушкарци
2. Иван Иванов — 800 метара, мушкарци
3. Јуриј Алексашин — 3.000 м, мушкарци
4. Наталија Чистјакова, Људмила Аксенова, Љубов Завјалова, Надежда Колесникова — штафета 4 х 2 круга, жене
5.  Алексеј Таранов, Валериј Тератинов, Иван Иванов, Станислав Мещерских — штафета 4 х 4 круга м, мушкарци
6. Кестутис Шапка — скок увис мушкарцеи
7. Људмила Брагина — бацање кугле жене  
8. Антонина Иванова — бацање кугле жене
  Бронза
1. Анатолиј Мошијашвили — 50 м препоне, мушкарци
2. Јири Тармак → скок увис, мушкарци
3. Валентин Шевченко — троскок, мушкарци

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Совјетског Савеза после 3. Европског првенства у дворани 1970—1972.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Совјетски освајачи медаља после 3. Европског првенства 1970—1972.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1972. на сајту maik-richter.de 
 Комплетни резултати ЕПд 1972 сајт ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1972.
Совјетски Савез на Европском првенству у атлетици у дворани